Дукля — місто, Підкарпатське воєводство Польщі;
 Дукля — гміна у Польщі з центром в однойменному місті;
 Дукля — колишнє селище в Теплицькому районі Вінницької області;
 Дукля — станція Одеської залізниці;
  — стародавнє місто;
 Дукля — середньовічна південнослов'янська держава;
 Дукля — літературний часопис українців Пряшівщини;
 Дукля — перевал у Карпатах (Низькі Бескиди).